Jānī Khēl är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Paktika, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Jānī Khēl är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Jānī Khēl är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Paktika (provins)